Geografie
 Howden (East Riding of Yorkshire), plaats in Engeland

Personen
 Harry Howden, een Australische amateur golfer van Schotse afkomst. 
 Henry Fuller Howden, een Amerikaans entomoloog.
 Howden Ganley, een voormalig Formule 1-coureur uit Nieuw-Zeeland.